Авшалумов () — еврейская фамилия, образована от личного имени . Распространена главным образом среди горских евреев. Носители:
 Авшалумов, Хизгил Давидович (1913—2001) — горско-еврейский советский писатель.
 Авшалумов, Ягуда Мишиевич (1914—2005) — звеньевой колхоза имени Молотова (Дербент), Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Авшалумов